Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2020 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 août au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
En raison de la pandémie de Covid-19, le tournoi se joue sans tournoi de qualifications pour limiter le nombre de joueurs sur place.

Forfaits 
On note les forfaits du tenant du titre Rafael Nadal,  joueur mondial, de Roger Federer (), de Gaël Monfils (), de Fabio Fognini (), de Stanislas Wawrinka (), de Kei Nishikori (), de Nick Kyrgios (), de Jo-Wilfried Tsonga (), de Fernando Verdasco (), de Lucas Pouille (), de Pierre-Hugues Herbert () et d'Alexei Popyrin ().

Benoît Paire est testé positif à la Covid-19. Il est alors déclaré forfait par les organisateurs du tournoi et les Français Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Édouard Roger-Vasselin sont isolés à leur hôtel afin de se faire tester également. Le remplaçant de la tête de série 17 est l'Espagnol Marcel Granollers. Cependant l'Espagnol renonce à participer au tableau du simple, préférant se concentrer sur l'épreuve du double, et est remplacé par l'Américain Ernesto Escobedo,  mondial.

Pendant le tournoi 
Jack Sock, ancien 8 mondial, remporte son premier match en Grand Chelem depuis l'US Open 2018 face à l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Après plus de 3 ans sans jouer, le Russe Andrey Kuznetsov, non classé et présent grâce à son classement protégé, remporte son premier match depuis 2017 face à Sam Querrey.

La tête de série 4 Stéfanos Tsitsipás est éliminé au  par Borna Ćorić au terme d'un match en 5 sets après avoir pourtant eu 6 balles de match en sa faveur.

Lors des huitièmes de finale, le numéro 1 mondial et favori du tournoi Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé involontairement une balle dans la gorge d'une juge de ligne.

En atteignant les quarts de finale, Denis Shapovalov devient le premier joueur canadien à atteindre ce stade à l'US Open.

Pour la première fois depuis Roland-Garros 2004, ni Novak Djokovic, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal ne sont présents en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Finale 
Dominic Thiem et Alexander Zverev se qualifient pour la finale. Il s'agit de la deuxième finale de l'histoire en Grand Chelem où deux joueurs germanophones s'opposent, après celle de Wimbledon 1991, opposant les Allemands Boris Becker et Michael Stich.

Dominic Thiem s'impose en cinq sets après avoir pourtant perdu les deux premiers sets. Il devient le cinquième joueur de l'ère Open et le premier à l'US Open depuis 1949 à remonter un handicap de deux sets à zéro en finale de Grand Chelem. Il remporte son premier tournoi du Grand Chelem après trois finales perdues et son  titre ATP en simple.

Primes et points

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2020
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en août 2020
Tennis en septembre 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
Sport aux États-Unis en septembre 2020
Sport à New York en 2020